W Rumunii
 Țânțăreni – gmina w okręgu Gorj
 Țânțăreni – wieś w okręgu Gorj, w gminie Țânțăreni
 Țânțăreni – wieś w okręgu Prahova, w gminie Blejoi